On appelle Lépiote brune plusieurs espèces de champignons :
 Lepiota helveola, ou Lépiote helvéolée, fortement toxique voire mortelle ;
 Chlorophyllum rhacodes, ou Lépiote déguenillée, comestible.